Aymar est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Aymar est un prénom d'origine germanique signifiant haim, « maison » et mar, « célèbre » ou ar, « aigle ».

Aymar est aussi un nom patronyme.

Variantes 
Il a pour variantes , , , , Hémart et Hémar.

Personnalités ayant porté ce prénom  
 Aymar Achille-Fould (1925-1986), homme politique français.
 Aymar de La Baume Pluvinel (1860-1938), astronome français.
 Aymar Joseph de Roquefeuil et du Bousquet (1714-1782), marin français.
 Aymar Jean de Nicolaï (1709-1785), magistrat français.
 Aymar de Chaste (15?-1603), gouverneur de Dieppe.
 Aymar du Rivail (1491-1558), juriste et historien dauphinois.
 Aymar de Valence (1270?–1324), comte de Pembroke.
 Aymar Le Moine (11?-1202), prélat toscan.
 Aymar Taillefer (1160?–1202), comte d'Angoulême.
 Aymar de Bourbon (894-953), sire de Souvigny et Bourbon.

Personnalités portant ce patronyme 
 Jacques Aymar-Vernay (1657-1707), paysan français, connu pour ses talents de sourcier.
 Luciana Aymar (1977-), joueuse argentine de hockey sur gazon.
 
 Tim Aymar (1963-2023), chanteur et compositeur américain de heavy metal.

Voir aussi 
 Aymara est le nom d'une langue et d'une ethnie sud-américaines.

Notes et références 

Homonymie de prénom